⊕ (символ Юникода «обведённый плюс» или «плюс в круге», ) или ⨁ («-арный обведённый плюс» или «-арный плюс в круге», ) может означать следующее:

 Прямая сумма — производный математический объект, создаваемый по определённым правилам из базовых объектов.
 Дилатация (морфология) — символ операции наращивания в математической морфологии.
 Исключающее ИЛИ — логическая операция, результат выполнения которой истинен тогда и только тогда, когда один из аргументов истинен, а второй — ложен.

Символ «Плюс в круге» был утверждён в версии 1.1 Юникода в 1993 году. В  ему соответствует команда \oplus, создающая символ .

См. также 
 ⴲ (U+2D32) — символ yabh из осовремененной версии древнеливийского письма.
 𐃏 (U+100CF) — идеограмма rota в линейном письме Б
 Солнечный крест — древнейший символ, представляющий собой равносторонний крест, располагающийся внутри круга.
 🜨 Земля — в астрологической и астрономической символике (🜨, U+1F728).
 Коптский крест
 Кельтский крест
 Крест
 ⊗
 ⊖ (значения)
 Тета — 8-я буква греческого алфавита.

Примечания